Champagny kan syfta på följande:
 Jean-Baptiste Nompère de Champagny – fransk diplomat (1756–1834)
 Franz de Champagny – fransk skriftställare (1804–1882)

Geografi

Australien 
 Champagny Island – ö i Western Australia

Frankrike 

 Champagny, Côte-d'Or, kommun i departementet Côte-d'Or, 
 Champagny-en-Vanoise, kommun i departementet Savoie, 
 Champagny-sous-Uxelles, kommun i departementet Saône-et-Loire,

Se även 
 Champagney